

Топонім 
Нішіхара (Окінава)
Нішіхара (Кумамото)

Персоналії 
Нішіхара — японське прізвище.